Malucelli bezeichnet:

 einen brasilianischen Fußballverein, siehe J. Malucelli Futebol

Malucelli ist der Familienname folgender Personen: